Havremagasinet kan syfta på:
Havremagasinet i Boden
Havremagasinet i Hässleholm
Havremagasinet i Karlsborg
Havremagasinet i Östersund